Central Córdoba de Rosario, club de futbol de Rosario, Santa Fe
 Central Córdoba de Santiago del Estero, club de futbol de Santiago del Estero
 Instituto Atlético Central Córdoba, club de futbol de Córdoba